Вайль () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Ландсберг-на-Лехе. Население составляет 3775 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 44,48 км². Официальный код — 09 1 81 145.

Коммуна подразделяется на 6 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии